VCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Venezia-Tessera (Italia)